Kramis kan syfta på:

 Kramis (artist) – artisten med Kramsången 2008
 Cap Kramis – en udde i Algeriet

Se även
 Oued Kramis